Pebble Beach puede referirse a:
 La zona de Pebble Beach, en el condado de Monterey, California (Estados Unidos).
 El club de golf Pebble Beach de la citada localidad.
 El concurso de elegancia automovilístico de Pebble Beach.